Tanah Abang (onderdistrict), een onderdistrict van de gemeente Jakarta Pusat in de Indonesische stad Jakarta
Tanah Abang (Galang), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Tanah Abang (Pamenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de Indonesische provincie Jambi
Tanah Abang (Semendo Darat Laut), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Tanah Abang (Batanghari Leko), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra